Корінне́ (до 1948 — Чембай, ) — село Нижньогірського району Автономної Республіки Крим.